Мария Антонелла Баруччи () — итальянская женщина-астроном, планетарный учёный и первооткрыватель астероидов, которая работает в «Институте космической астрофизики» в Риме. В период с 1984 по 1985 год во время работы в Паломарской обсерватории ею было открыто в общей сложности 3 астероида, два из которых были обнаружены совместно с Скоттом Данбэром и Элеанорой Хелин. Она внесла большой вклад в изучение физических свойств малых планет, участвовала в проведении многих фотометрических и астрометрических наблюдений.

В знак признания её заслуг один из астероидов был назван в честь неё .

См. также 
 Теодор Брорзен
 Педер Хорребоу
 Вольф Биккель

Примечания

Ссылки 
 
   INSPIRE: Near - IR spectroscopy of asteroids
 INSPIRE: list of citions 1 
 INSPIRE: list of citions 2 

Википедия:Биографии современников
Астрономы по алфавиту
Женщины-астрономы
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Первооткрыватели астероидов
Женщины-учёные